In 1928/29 werd het 29ste voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 1. FC Nürnberg werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, net zoals de vicekampioen Bayern München. Fürth plaatste zich als derde deelnemer uit de groep van niet-kampioenen.

München versloeg Dresdner SC en werd dan door Breslauer SC 08 verslagen. Nürnberg versloeg Holstein Kiel en TeBe Berlin en werd dan in de halve finale verslagen door Hertha BSC. Fürth versloeg Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV en Breslauer SC 08 op weg naar de finale. Daar won de club met 3-2 van Hertha en werd landskampioen.

Eindronde

Kampioenen

Niet-kampioenen

Noord

Zuid

Wedstrijd om derde deelnemer eindronde

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Zuid-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1928/29